Elle'ments е първият студиен албум на германската група No Angels. Излиза на пазара на 12 март 2001 г. Достига до първо място в Германия, продаден в над 1 милион и 50 хиляди копия и получава 7 пъти златна сертификация. От него са издадени 4 сингъла „Daylight in Your Eyes“, „Rivers of Joy“, „There Must Be an Angel“ и „When the Angels Sing“/„Atlantis“.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Daylight in Your Eyes“ – 3:30
 „When the Angels Sing“ – 3:42
 „Promises Can Wait“ – 3:21
 „You Could Be the First“ – 3:27
 „Cold as Ice“ – 4:04
 „Rivers of Joy“ – 3:28
 „Be My Man (The Plan)“ – 3:28
 „Go Ahead And Take It“ – 2:50
 „Couldn't Care Less“ – 3:33
 „Faith Can Move a Mountain“ – 3:28
 „Cry for You“ – 4:49
 „Send Me Flowers“ – 3:49
 „That's the Reason“ – 3:15

Специално зимно издание 
 „There Must Be an Angel“ – 3:55
 „When the Angels Sing“ – 3:42
 „What Am I Supposed to Do“ – 4:08
 „100% Emotional“ – 3:03
 „Daylight in Your Eyes“ – 3:30
 „Promises Can Wait“ – 3:21
 „You Could Be the First“ – 3:27
 „Cold as Ice“ – 4:04
 „Rivers of Joy“ – 3:28
 „Be My Man (The Plan)“ – 3:28
 „Go Ahead and Take It“ – 2:50
 „Couldn't Care Less“ – 3:33
 „Faith Can Move a Mountain“ –	3:28
 „Cry for You“ – 4:49
 „Send Me Flowers“ – 3:49
 „That's the Reason“ – 3:15

Дебютни албуми
Албуми на „Ноу Ейнджълс“
Музикални албуми от 2001 година